Karl Malchus ist der Name folgender Personen:

* Karl Malchus (Alchemist) (1897–nach 1954), deutscher Alchemist 
 Karl August von Malchus (1770–1840), deutscher Staatsmann und Autor

Siehe auch:
 Carl von Malchus (auch Karl von Malchus; 1835–1889), deutscher Maler